Quitt (einer Sache, (z. B. seiner Schulden) frei und ledig sein, siehe: Quittung) steht für

 Evžen Quitt (* 1933), Geograph
 Heinz Quitt (1928–2021), deutscher Forstingenieur und Naturschützer in Sachsen-Anhalt
 Johannes Quitt (1870–1938), österreichischer katholischer Geistlicher, Kirchenhistoriker, Generalvikar
 Roman Quitt, Pseudonym für Werner Schendell, Schriftsteller
 Zdeněk Quitt (1911–1994), Philologe
 
Titel
 Quitt (Fontane), Roman von Theodor Fontane
 Quitt (Kruse), Hörspiel von Hinrich Kruse

Siehe auch
Kwitt